El término Aa puede referirse a:

 Aa, aldea  de Estonia.
 Aa, Abreviación de avisar.
 Aa, sigla para aminoácido.
 Aa, tipo de colada de lava.
 Aa, río del norte de Francia.
 Aa, editor y geógrafo neerlandés.
 Aa, código ISO 639-1 para el idioma afar.
 Aa, personaje de ficción de la editorial DC Comics.
 Aa, género botánico de la familia de las orquídeas.
 Aa, abreviación científica para el botánico Hubertus Antonius van der Aa.
 El término de medicina para designar al conjunto alveolo-arterial.